Шабло́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Шабло, Дидье — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Шабло, Жан-Марк (род. 1967) — швейцарский биатлонист, участник четырёх зимних Олимпийских игр.